Ведьмы:
 Ведьмы (фильм, 1922)
 Ведьмы (фильм, 1967)
 Ведьмы (фильм, 1990)
 Ведьмы (фильм, 2020)